Oud-West, een voormalig stadsdeel in Amsterdam;
 Oud West (Delfzijl), een wijk in Delfzijl;
 Trio Bier, een Nederlandse band die ook optrad onder de naam Oud West.